Kōji bezeichnet:
 verschiedene Schimmelpilze, die in der japanischen, koreanischen und chinesischen Küche verwendet werden, z. B. Aspergillus flavus var. oryzae
 eine japanische Ära in der Heian-Zeit, siehe Kōji (Heian-Zeit)
 eine japanische Ära in der Muromachi-Zeit, siehe Kōji (Muromachi-Zeit)

Kōji ist der Name folgender Personen:

Vorname:
 Kōji Fukushima (* 1973), japanischer Radrennfahrer
 Kōji Futahaguro (1963–2019), japanischer Sumōringer
 Kōji Kondō (* 1961), japanischer Komponist
 Kōji Nakata (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Kōji Murofushi (* 1974), japanischer Hammerwerfer
 Kōji Sakurama (* 1938), japanischer Ringer 
 Kōji Suzuki (* 1957), japanischer Schriftsteller
 Kōji Takanohana (* 1972), japanischer Sumoringer
 Kōji Yakusho (* 1956), japanischer Schauspieler
 Kōji Yamamura (* 1964), japanischer Regisseur

Pseudonym:
 Koji (Musiker), US-amerikanischer Singer-Songwriter

Familienname:
 Andrew Koji (* 1987), britischer Schauspieler und Kampfsportler